Nom masculin, du latin , du grec .
 Le talent, unité de masse et de monnaie de l'Antiquité.
 Le talent, monnaie locale mise en circulation depuis 2016 dans le centre du Brabant wallon, en Belgique.
 Le talent est une aptitude particulière dans une activité humaine. Ce mot provient de la parabole des talents.
 Passeport Talent, un titre de séjour des étrangers en France
 Un talent ou tarento est une célébrité médiatique au Japon.
 Le Talent est une rivière du canton de Vaud, en Suisse.
 , nom de plusieurs sous-marins britanniques.
 Le Bombardier Talent est un train passager léger conçu en 1994.
 Billy Talent est un groupe de rock originaire de Mississauga, l'Ontario, Canada.
 Talent, une municipalité américaine de l'Oregon.

 Le Talent, dans la série fantastique La Roue du temps de Robert Jordan, est la capacité d'utiliser le Pouvoir unique dans un usage particulier (Voyager, Guérir, Planer, Sonder)